Guaira steht für:
 Departamento Guairá, Departamento in Paraguay
 Guaíra (Paraná), Stadt in Brasilien (Bundesstaat Paraná)
 La Guayra, Stadt in Panama (teils auch Guayra oder La Guaira genannt)
 Salto del Guairá, Stadt in Paraguay (Departamento Canindeyú)
 La Guaira, Hafenstadt in Venezuela
 Guaíra (Theater), Theater in Curitiba (Brasilien)